Святий Адріан Углицький (? — 1504) — ієромонах, учень та келійник преподобного Паїсія Углицького.
 Роман Углицький (1225/1235 — 1283/1285) — руський князь, православний святий.
 Феодосій Углицький (*30-ті роки XVII століття — 1696) — Святий Православної Церкви, український церковний діяч періоду Руїни.
 Печеніга-Углицький Павло (1892—1948) — український композитор, контрабасист та диригент, педагог.

 Углицький район — адміністративна одиниця Ярославської області РФ.
 Углицький — село в Чесменському районі Челябінської області РФ.